Vincze István (1912–1999) matematikus
 Vincze István (1922–1982) etnográfus, muzeológus
 Vincze István (1922) író. (Írói neve 1980-82 közöttː Csontos György.)
 Vincze István (1929) újságíró
 Vincze István (1944) magyar bajnok síelő, edző
 Vincze István (1967) válogatott labdarúgó
 Vincze István (?) geodéta